Meaperros puede referirse a:
El nombre común de la planta Chenopodium vulvaria.
El nombre común de la planta Helichrysum stoechas.
El nombre común de la planta Marrubium vulgare.
El nombre común de la planta Peganum harmala.
El nombre común de la planta '''''Santolina rosmarinifolia.